Lanka bezeichnet:

 Lanka (Mythologie), Inselfestung des Dämonenkönigs Ravana im Epos Ramayana, möglicherweise Sri Lanka

Lanka ist der Familienname folgender Personen: 

 Stefan Lanka (* 1963), deutscher Biologe
 Zigurds Lanka (* 1960), lettischer Schachspieler